Jméno Ernst Rüdiger von Starhemberg má více známých nositelů:

 Ernst Rüdiger von Starhemberg (1638–1701) – rakouský polní maršál
 Ernst Rüdiger von Starhemberg (1861–1927) – rakouský politik a velkostatkář
 Ernst Rüdiger von Starhemberg (1899–1956) – rakouský politik a vůdce polovojenské organizace Heimwehr